Rubén puede referirse a:

 Rubén, personaje del Antiguo Testamento, uno de los doce hijos de Jacob.
 Rubén I, primer príncipe del reino armenio de Cilicia (1080-1095).
 Rubén II, príncipe del reino armenio de Cilicia (1169-1170).
 Rubén III, príncipe del reino armenio de Cilicia (1175-1187).
Rubén (nombre).

Desambiguaciones 
 Rubén Díaz 
 Rubén González 
 Rubén Rodríguez 
 Rubén Darío